podgórze – termin geograficzny

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 110, w tym 21 podstawowych

Inne 
 Podgórze – dawne miasto, obszar Krakowa
 Podgórze – dzielnica administracyjna Krakowa od 1915 do 1991
 Podgórze – zajezdnia tramwajowa w Krakowie
 Podgórze – nieistniejąca część wsi Katarzyn w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów, w sołectwie Katarzyn część II
 Podgórze – wzniesienie i las między wsiami Podlesie i Braciejówka koło Olkusza
 Podgórze – zwyczajowo wyodrębniane, osiedle we wschodniej części Łodzi
 Podgórze – dawny folwark, położony w miejscu leżącym obecnie na Białorusi,  w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Indura
 Podgórze – dawny zaścianek, był położony, na terenie obecnej Białorusi
 Podgórze – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim

Kluby sportowe 
 Podgórze Kraków – klub z Krakowa
 Podgórze Łódź – nieistniejący już klub z Łodzi

Zobacz też 
 Podgórze-Gazdy
 Podgórze-Parcele
 Podgórze-Zameczek
 Dzielnica XI Podgórze Duchackie
 Dzielnica XIII Podgórze
 TSR Podgórze